Гавры () — деревня в России, в Пыталовского района Псковской области. 

Административный центр Гавровской волости.

Деревня расположена в 22 км к югу от города Пыталово и в 5 км к северу от пограничного пункта Убылинка на границе с Латвией.

Население 

Численность населения деревни к началу 2001 года составляла 374 жителей.

История 
До 1920 гг. деревня числится в составе Островского уезда Псковской губернии. C 1920 до 1944 гг. входила в состав Латвии под названием «Гауры» (). В 1920 — 1925 годах относится к Вышгородской волости Лудзенского уезда, а в 1925 — 1944 годах являлась центром Гаурской (Гавровской) волости Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии. В январе 1945 года деревня вместе с районом была возвращена в состав РСФСР в рамках тогда же созданного 16 января 1945 года Пыталовского района Псковской области (фактически его управление было передано властям Псковской области, образованной 23 августа 1944 года, в тот же период ввиду отсутствия иных органов власти на освобождаемых землях во время Великой Отечественной войны).

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района